La Mà de Déu, és un motiu en l'art jueu i cristià.
 La mà de Déu o Khamsa, és un amulet protector islàmic i del folclor jueu.
 Les mans de Déu, un símbol del neopaganisme polonès
 La mà de Déu és un gol de Diego Armando Maradona el partit de la copa de la FIFA de 1986 entre Argentina i Anglaterra
 La Mà de Déu en astronomia és una imatge d'un quàsar.

Pàgines de desambiguació